Breuner steht für:
 Breuner, österreichisches Adelsgeschlecht

Breuner ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Joseph von Breuner (1641–1710), österreichischer Geistlicher, Erzbischof von Prag

 Seyfried Christoph von Breuner (1569–1651), österreichischer Graf, Ratgeber dreier Kaiser

Siehe auch:
 Bräuner
 Preuner